Lundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lundsjön, sjö i Vimmerby kommun,  (23,6 ha)
Stora Lundsjön, sjö i Vimmerby kommun,  (45,7 ha)
Lundsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (42,4 ha)
Lundsjön–Dammsjön, sjö i Nacka kommun,  (17 ha)
Lundsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun och Östersunds kommun,  (62,9 ha)
Lundsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn